Revolverul este o armă de foc.

Termenul Revolver se mai poate referi la:
 Revolver (album) - al șaptelea album al formației engleze The Beatles
 Revolver (album de The Haunted) - al patrulea album al formației suedeze The Haunted
 Revolver (cântec) - un cântec interpretat de Madonna alături de rapperul Lil Wayne
 Velvet Revolver - o trupă americană de hard rock